Ulica Partyzantów – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Partyzantów w Olsztynie
 Ulica Partyzantów w Siedlcach
 Ulica Partyzantów w Zamościu

Partyzantów